Spalding puede referirse a:

 Spalding (empresa), una empresa de artículos
 Spalding (Lincolnshire), Inglaterra
 Spalding (Nebraska), Estados Unidos
 Spalding (Saskatchewan), Canadá
 Spalding (Tintín), un personaje ficticio